Acapulco steht für:

 Acapulco de Juárez, eine Stadt in Mexiko
 Municipio Acapulco de Juárez, ein Verwaltungsbezirk in Mexiko
 Acapulco (Film), Film aus dem Jahr 1963 mit Elvis Presley
 Acapulco (Fernsehserie), Comedyserie aus dem Jahr 2021
 (6349) Acapulco, ein Asteroid des Hauptgürtels
 volksmündliche Bezeichnung der Insel Hünensteg
 Acapulco Gold (Hanfsorte), Hanfsorte
 Acapulco Gold, Band

Siehe auch: